Boulogne — Jean Jaurès è una stazione della Metropolitana di Parigi sulla linea 10, sita nel comune di Boulogne-Billancourt.

La stazione 

La stazione venne inaugurata nel 1980.

Interconnessioni 

 Bus RATP - 52, 123

Voci correlate 

 Elenco delle stazioni della metropolitana di Parigi

Altri progetti 

Stazioni della metropolitana di Parigi